DIF est un sigle qui peut signifier :
 droit individuel à la formation, un dispositif français mis en place dans le cadre de la loi sur la formation tout au long de la vie ;
 Data Interchange Format, un format de données pour les bases de données de la première moitié des années 1980 ;
 Desarrollo Integral de la Familia, une institution mexicaine d'aide sociale aux familles ;
 Deutsches Filminstitut, situé à Francfort, qui retrace l'histoire du cinéma allemand pendant l'entre-deux-guerres ;
 division d'infanterie de forteresse, dans l'armée française.

Dif est un nom de famille notamment porté par : 
 Abdelhamid Dif (né en 1987), footballeur algérien ;
 Ali Dif (né en 1969), joueur puis entraîneur algérien de volley-ball ;
 Jean Dif (né en 1934), poète français ;
René Dif, membre du groupe d'eurodance dano-norvégien Aqua.

Homonymie de patronyme